Shankill, sobborgo di Dublino
 Shankill, zona di Belfast